Aardrijkskunde
Herman (Minnesota), plaats in de Amerikaanse staat Minnesota
Herman (Nebraska), plaats in de Amerikaanse staat Nebraska
Le Mesnil-Herman, gemeente in het Franse departement Manche

Media
Herman, radioprogramma op de Nederlandse zender 3FM
Prof. Doc. Herman, kinderprogramma op de Vlaamse zender Ketnet

Muziek
Herman (album), album van de Vlaamse hiphopgroep 't Hof van Commerce
Herman's Hermits, Britse popgroep

Personen met de achternaam Herman
Al Herman, Amerikaans Formule 1- en autocoureur
Bart Herman, Belgisch zanger
Benjamin Herman, Nederlands jazzmusicus
Fernand Herman, Belgisch politicus
François Joseph Herman, Belgisch stripauteur
Frans Herman, Belgisch atleet
Harry Herman, Vlaams volkszanger
Jerry Herman, Amerikaans componist
Keri Herman, Amerikaans freestyleskiester
Laurence Herman, Belgisch golfspeelster
Maurice Herman, Belgisch politicus
Nikolaus Herman, Duits cantor, leraar en schrijver van geestelijke kerkliederen
Robert Herman, Amerikaans natuurkundige
Sergio Herman, Nederlands kok
Timothy Herman, Belgisch atleet
Woody Herman, Amerikaans jazzklarinettist, saxofonist, zanger en bigbandleider

Voornaam
Herman (voornaam), een jongensnaam
Herman van Doornik, abt en historicus 12e eeuw

Andere
Herman (stier), de eerste transgene stier ter wereld
Herman de vriendschapscake
Lange Herman, een van de vier middeleeuwse hoektorens van het Toompeakasteel in Tallinn

Zie ook 
Hermann (doorverwijspagina)
Heřmaň (doorverwijspagina)
Hermans, achternaam